Corydon Township ist der Name folgender Townships in den Vereinigten Staaten:

 Corydon Township (Iowa)
 Corydon Township (Pennsylvania)